Franciaország
Sainte-Marguerite, település Haute-Loire megyében
Sainte-Marguerite, település Vosges megyében